Torre de Hércules puede referirse a:

 Torre de Hércules, faro de origen romano de La Coruña.
 Torre de Sant Josep, oficialmente denominada Torre de Hércules, torre funeraria romana de la antigua Allon (Villajoyosa).
 Torres de Hércules, edificio de oficinas en Los Barrios (Cádiz).